

Corsi d'acqua
 Aure (fiume), fiume francese della Bassa Normandia, affluente della Vire.

Geografia
 Aure (Francia), comune francese del dipartimento delle Ardenne
 Aure (Norvegia), comune norvegese della contea di Møre og Romsdal.
 Valle d'Aure, pittoresca valle dei Pirenei francesi, nel dipartimento degli Alti Pirenei 
 Pays d'Aure, territorio francese della Guascogna, negli Alti Pirenei 
 Contea di Aure, denominata anche Quatre Vallées, antica provincia francese che comprende la valle d'Aure, quella della Neste, di Barousse e del Magnoac.

Altro
 Aure et campan, razza ovina francese
 Aure, essere mitico e leggendario
 Aure, o Auree, plurale di Aura